Alain Gabbay (né en 1954), skipper français
 Avi Gabbay (né en 1967), homme d'affaires et homme politique israélien
 Dov Gabbay (né en 1945), philosophe anglais, éditeur de nombreux handbooks de logique
 Hamid Gabbay (né en 1943), architecte américain
 Tom Gabbay (né en 1953), romancier et scénariste américain